Натуральне число 905
 905 рік до нашої ери
 905 рік нашої ери

Див. також 
 E905 — E-номер харчової добавки — парафіну, що використовується у харчовій промисловості.